

Patronyme 

 Annie Duprat, historienne française ;
 Antoine Bohier Du Prat (1460-1519), cardinal, archevêque de Bourges ;
 Antoine Duprat (1463-1535), branche de Veyrières, Issoire, neveu par sa mère du chancelier de France, Thomas Bohier, cardinal, chancelier de France, né à Issoire, mort à Nantouillet, nord proche Paris -premier président du Parlement de Paris, Marignan, traité de Bologne, ses demeures, Amboise, Blois, Vanves, hôtel de Sens, Paris, hôtel d’Hercule, rue des Sts Pères, Paris V; Château de Nantouillet, Nord Paris -château du début de la Haute Renaissance, 1528, Antoine Du Prat formera le jeune François d’Angoulême depuis ses 14 ans, et en fera François , il sera chancelier sans discontinuité pendant les 20 premières années de la haute Renaissance (1515-1535, date de sa mort), il amènera la Bretagne, l’Auvergne, le Bourbonais à la France, renforçant le royaume et les faiblesses du nouveau roi de branche cadette, donnant naissance à la forte branche des Valois ;
Catherine Duprat (1936-), historienne française spécialiste de la Révolution française et de la philanthropie ;
 Claude Duprat (1475-1532), Issoire, religieux français, frère du chancelier ;
 Thomas Duprat, Issoire, évêque de Clermont (1517-1528), frère du chancelier, oncle de Guillaume, fils du chancelier, qui sera lui-même, évêque de Clermont,
 Antoine Duprat (-), fils du chancelier, prévôt de Paris, gentilhomme de la Chambre du Roi
 Guillaume Duprat, (1507-1560), fils du chancelier, évêque français, évêque de Clermont, représentant de la France au concile de Trente, fondateur de l’École de Billom, importateur des jésuites de la première période en France ;
 Gaspard Du Prat, branche d'Hauterive (....-), filleul de l’amiral de Coligny, de la branche calviniste d’Hauterive -Issoire-, arrière-petit fils du chancelier Antoine Du Prat, gouverneur de Bazas, toute sa famille est massacrée à Bazas les mêmes jours de la Saint-Barthélemy, n’en réchappe qu’un seul de ses jeunes fils, Isaac, 7 ans, rapatrié à Issoire, et qui plus tard rejoindra Henri de Navarre, et se reconvertira au catholicisme avec le nouveau roi -voir "les Du Prat", BNF par le marquis Du Prat de Barbançon-.
 Pardoux Duprat (1520-1569), Aubusson, juriste français, calviniste par conversion personnelle en suivant son maître de formation, Toulouse ;
 Guillaume Du Prat (-), représenté par le personnage du Spadassin dans le livre de J. B Evette ;
 Jean Étienne Benoît Duprat dit « Duprat l'aîné » (1752-1809), Avignon, personnalité de la Révolution française ;
 Jean Duprat, dit « Duprat cadet » (1760-1793), Avignon, personnalité de la Révolution française ;
 Jean Pierre Duprat (1769-1839) Lourdes, baron du Premier Empire, intendant général, commissaire ordonnateur dans l'armée du Maréchal Ney. 
 Bernard Duprat (1943- ),
 Jean-Bernard-Marie-Bertrand du Cor de Duprat de Damrémont (1879-1958), général de brigade français ;
 François Duprat (1940-1978), Avignon, maoïste, puis auteur et homme politique d'extrême droite français ;
 François Duprat (1976-), dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
 Gérard Duprat (1912-1980), militant socialiste puis communiste et syndicaliste CGT de Lot-et-Garonne ;
 Guillaume Duprat (auteur et illustrateur) ;
 Guillaume-Léonce Duprat (1872-1956), sociologue français ;
 Hubert Duprat (1957- ), artiste contemporain français ;

 Pascal Duprat (1815-1885), diplomate et homme politique français ;
 Pierre Duprat (1989-), judoka français ;
 Pierre Louis Alfred Duprat (1866-1953), administrateur colonial français qui exerça les fonctions de gouverneur de La Réunion ;
 Raymond Duprat (1782-1861), homme politique français, maire de Mont-de-Marsan, député ;
 Théo Duprat (2000-), joueur français de rugby à XV.

Patronyme composé 
 Bertrand Alfred-Duprat (1841-1905), un architecte bordelais ;
 Jean Duprat-Geneau (1919- ), résistant et homme politique français ;
  (1879-1958), général français ;

Toponymes 
 Rivière Duprat, un affluent du lac Dufault, coulant dans la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Phare Duprat, phare à l'entrée du port de Valaparaiso, Chili.

Homonymie de patronyme